Unter dem Namen Bahnhof Grenchen können zwei Bahnhöfe der Solothurner Stadt Grenchen verstanden werden:

 Bahnhof Grenchen Nord an der Juralinie
 Bahnhof Grenchen Süd an der Jurafusslinie